Drostenhof steht für
Drostenhof (Neheim), Arnsberg 
Drostenhof (Wolbeck), Münster 
 Drostenhof, heute Drusti, Lettland